Neruda ist der Familienname folgender Personen:

 Amálie Neruda (1834–1890), verh. Wickenhauser, mährische Pianistin, Kammermusikerin und Klavierpädagogin
 Franz Xaver Neruda (1843–1915), dänischer Cellist und Komponist
 Jan Neruda (1834–1891), tschechischer Schriftsteller
 Johann Baptist Georg Neruda (1707–1780), böhmischer Komponist
 Josef Neruda (1807–1875), Organist am Petersdom in Brünn
 Ludwig Norman-Neruda (1864–1898), englischer Alpinist
 Pablo Neruda (1904–1973), chilenischer Schriftsteller
 Wilhelmine Neruda (1839–1911), mährische Violinistin

Neruda steht für:
 Neruda (2004), deutscher Film von Ebbo Demant
 Neruda (2014), chilenischer Film von Manuel Basoalto
 Neruda (2016), argentinisch-chilenisch-französischer Film von Pablo Larraín
 Neruda (Merkurkrater), Krater auf dem Planeten Merkur
 (1875) Neruda, ein Asteroid